Тивайн Макки (; род. , Филадельфия, штат Пенсильвания, США) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции разыгрывающего защитника.

Карьера 
Макки начал карьеру в команде Университета Коппин Стэйт. Не став выбранным на драфте НБА 2009 года, отправился в Австралию, где выступал за клуб «Вуллонгонг Хокс».

В 2010 году подписал контракт с белорусским «Минск-2006», проведя за команду в розыгрыше Единой лиги ВТБ 10 матчей, в среднем набирая по 14,4 очка, 5,5 подбора, 3,1 передачи.

С 2011 по 2013 годы выступал за люберецкий «Триумф».

В июле 2013 года заключил однолетний контракт с казанским клубом УНИКС.

1 августа 2014 года подписал контракт с немецким «Ольденбургом», 27 октября покинул команду и перешёл в «Хапоэль» (Иерусалим).

В октябре 2019 года пополнил ряды тунисского «Монастира», перед стартом Арабского клубного кубка чемпионов.

В январе 2021 года перешёл в белорусский клуб «Борисфен». В сезоне 2021/2022 сначала играл за кипрский АПОП Пафос, в феврале 2022 года снова перешёл в «Борисфен».

Играл в летней лиге НБА: в 2009 году за «Вашингтон Уизардс», в 2013 году за «Торонто Рэпторс».

Достижения 
  Чемпион Израиля: 2014/2015
  Чемпион Туниса: 2019/2020
  Серебряный призёр чемпионата Белоруссии: 2020/2021, 2021/2022
  Обладатель Кубка Белоруссии: 2010
  Обладатель Кубка России: 2013/2014
  Обладатель Кубка Франции: 2015/2016
  Бронзовый призёр Арабского клубного кубка чемпионов: 2019

Примечания

Ссылки 
 Профайл на сайте БК УНИКС

Баскетболисты США
Игроки БК «Цмоки-Минск»
Игроки БК «Триумф»
Игроки БК УНИКС
Игроки БК «Ольденбург»
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Ле-Ман»
Игроки БК «Тюрк Телеком»
Игроки БК «Хапоэль» Тель-Авив
Игроки БК «Шоле»
Игроки БК «Вилки Морские»
Игроки БК «Паниониос»
Игроки БК «Монастир»
Игроки БК «Борисфен»
Выпускники Государственного университета Коппина